Kłodnica peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Kłodnica, un village dans la voïvodie de Lublin
 Kłodnica, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Kłodnica, un district de la ville de Kędzierzyn-Koźle dans la voïvodie d'Opole

Hydrologie
 Kłodnica est une rivière de Silésie et un affluent de l'Oder.